Milenii: Mileniul I î.Hr. - Mileniul I - Mileniul al II-lea

Secole: Secolul I î.Hr. - Secolul I - Secolul al II-lea

Decenii: Anii 10 Anii 20 Anii 30 Anii 40 Anii 50 - Anii 60 - Anii 70 Anii 80 Anii 90 Anii 100 Anii 110

Ani: 62 63 64 65 66 - 67 - 68 69 70 71 72

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

67